Аниний Максим () — римский политический деятель и сенатор конца III века.

Биография 
Об этом человеке ничего неизвестно, кроме фиксации его консулом-суффектом в 289 году.

В том году было назначено ещё пять суффектов: Марк Умбрий Прим, Тит Флавий Коэлиан, Цейоний Прокул, Гельвий Клемент, Флавий Децим.

Литература 
 

Консулы-суффекты